Con Pancole si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia
 Pancole, frazione di San Gimignano, in provincia di Siena.
 Pancole, frazione di Scansano, in provincia di Grosseto.

 Pancole, località di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.